Sissi kan syfta på:

Sissi (film) - en österrikisk långfilm från 1955
Sissi - den unga kejsarinnan - en österrikisk långfilm från 1956
Sissi (militär) - en finländsk benämning för militär jägare
Sissi - smeknamn för Elisabeth av Österrike-Ungern
 Sisleide do Amor Lima - brasiliansk fotbollsspelare, känd under artistnamnet Sissi